Het Braziliaans vrouwenvoetbalelftal is een voetbalteam dat uitkomt voor Brazilië bij internationale wedstrijden, zoals het Zuid-Amerikaans kampioenschap.

Prestaties op eindronden

Wereldkampioenschap

Olympische Spelen

Zuid-Amerikaans kampioenschap

CONCACAF Gold Cup
Het Braziliaanse elftal werd eenmaal uitgenodigd om deel te nemen aan de CONCACAF Gold Cup.

Pan-Amerikaanse Spelen

Selecties

Huidige selectie 
Interlands en doelpunten bijgewerkt tot en met de WK-wedstrijd  (2 - 1)  Brazilië op 23 juni 2019.

(Nr.= basiself, Nr. + Wed. = , Nr. + Wed. = , Nr. + Wed. = volledige wedstrijd, Dlpnt. = gescoord, 0 = penalty gestopt)

Wereldkampioenschap

Bekende speelsters 
 Marta Vieira da Silva

Externe links 
  Officiële website

Nationaal vrouwenvoetbalelftal in Zuid-Amerika
Voetbal in Brazilië